До́нальдсон, До́налдсон () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Дональдсон, Боб (1871—1947) — шотландский футболист.
 Дональдсон, Джеймс (род. 1957) — американский профессиональный баскетболист.
  — американский математик, профессор Говардского университета.
 Дональдсон, Джимми (род. 1998) — американский видеоблогер.
 Дональдсон, Джон (1936—2013) — государственный деятель Тринидада и Тобаго, министр иностранных дел.
  (1811—1861) — английский филолог.
 Дональдсон, Джон Дэвид (род. 1943) — американский бейсболист.
 Дональдсон, Джош (род. 1985) — американский профессиональный бейсболист.
  (род. 1978) — канадский экономист, лауреат медали Джона Бейтса Кларка.
 Доналдсон, Клейтон (род. 1984) — ямайский футболист.
 Дональдсон, Лили (род. 1987) — британская топ-модель.
 Дональдсон, Лу (род. 1926) — американский джазовый альт-саксофонист, представитель музыкальных стилей бибопа, соул-джаза, фанка, ритм-энд-блюза.
 Дональдсон, Норма (1928—1994) — американская актриса и певица.
 Дональдсон, Роджер (род. 1945) — новозеландский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Дональдсон, Саймон (род. 1957) — британский математик, лауреат международных премий.
 Дональдсон, Скотт (род. 1994) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Дональдсон, Стивен (род. 1947) — американский писатель-фантаст.
 Дональдсон, Стюарт (1812—1867) — австралийский политик, первый премьер-министр Нового Южного Уэльса.
 Дональдсон, Уолтер (1907—1973) — шотландский игрок в снукер.
 Дональдсон, Ян Стюарт (1957—1993) — британский музыкант, основатель рок-группы Skrewdriver.

Топонимы 
 Доналдсон — город в штате Арканзас, США.
 Доналдсон — город в штате Миннесота, США.

См. также 
 Дональд

Примечания